Йенни Мариэль Петтерссон (швед. Jenny Marielle Pettersson, родилась 5 ноября 1975 года в Хельсингборге, Швеция) — шведская певица и танцовщица, известна под сценическим псевдонимом Velvet.

Ранние годы 
Velvet переехала из Хельсингборга в Стокгольм в 1993 году для учёбы в Академии балета. Вскоре она брала уроки пения в школе танцев, где она «обрела голос». Она работала в Wallmans кабаре, где она обнаружила, что пение это то, чем она действительно хотела заниматься. Затем она гастролировала в течение восьми лет в качестве бэк-вокалистки и танцовщицы у таких артистов, как Лена PH, Markoolio, Карола, Sanne Salomonsen, Orup, Meat Loaf, Мартин Стенмарк и Джессика Фолкер.

Музыка 
Velvet была открыта в 2005 году и подписала контракт с Bonnier Amigo Music Group. Псевдоним «Velvet» она выбрала по определённым причинам, связанным с переговорами со звукозаписывающей компанией.

Первый сингл, «Rock Down To (Electric Avenue)» (с припевом хита Эдди Гранта «Electric Avenue» 1982 года), стал хитом в Швеции и за её пределами. Сингл занял шестую строчку в национальном чарте, проведя там 11 недель, в еженедельном чарте Европы Плюс — поднимался до 10-ой позиции; в шведских танцевальных чартах сингл занял лидирующую позицию. Следующий сингл «Don’t Stop Movin» был также популярен; последовал тур.

В 2006 году Velvet выступила на Мелодифестивалене. Её песня «Mi Amore» добилась больших успехов на международном уровне и стала «Песней года» в Болгарии, также заняв места в хит-парадах России, Польши, Венгрии, Греции и Италии. В том же году Velvet выпустила свой дебютный альбом Finally (46-ая позиция в национальном чарте).

В 2007 году вышел сингл «Fix Me». Песня не попала в чарты выше, чем её предыдущие синглы в Польше и России, но приобрела большой успех в США, достигнув 14 строчки. Позднее, в августе она выпускает свой пятый сингл «Chemistry», с которым закрепилась в чартах Финляндии.

Наряду с певческой карьерой, Velvet также работала в качестве продюсера шоу нескольких рождественских торжеств по Швеции, где она также принимала участие в качестве артистки.

В 2008 году Velvet приняла участие в Мелодифестивалене с песней «Deja Vu». Хотя она и получила прекрасные отзывы, но так и не вышла в финал. Это была вторая попытка Velvet представить Швецию на Евровидении. «Deja Vu» стала её самой успешной песней в Швеции.

«Chemistry» был выпущен в качестве сингла в США 11 ноября 2008 года в цифровом формате, а затем физического релиза на 25 ноября, но не попал в чарты. Клип на песню был снят в Лондоне в декабре 2008 года, и песня была выпущена в Великобритании в 2009 году.

Velvet участвовала в Мелодифестивалене 2009 с песней «The Queen», авторами которой являются Тони Нильссон и Хенрик Янсон. Она выступила в третьем полуфинале в Лександе 21 февраля 2009 года, но заняла только 6-е место. Второй альбом, The Queen, был выпущен 18 марта 2009 года. Альбом включает в себя синглы «Fix Me», «Chemistry», «Deja Vu», «Take My Body Close», «The Queen» и «Come Into the Night».

В 2010 Velvet совместно с PJ записала кавер-версию песни Эдварда Майи «Stereo Love».

Дискография 

Альбомы

Синглы

См. также 
 September
 Jenny Silver

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 Official Bebo profile
 Velvet на Яндекс Музыке

Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Родившиеся 5 ноября
Родившиеся в 1975 году
Родившиеся в Хельсингборге
Певцы и певицы по алфавиту
Певцы и певицы Швеции
Артисты, известные под псевдонимами